Васильев, Никита:
 Васильев, Никита Александрович (род. 1990) — украинский хоккеист.
 Васильев, Никита Валерьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Васильев, Никита (род. 2003) — эстонский футболист.